Хижи́нський:

 Хижинський Володимир Вікторович (1971, Кам'янець-Подільський) — український художник-кераміст.
 Хижинський Леонід Семенович (1896, Київ — 1972, Москва) — український і російський графік, послідовник Георгія Нарбута.

Українські прізвища